Horsburgh steht für:
 Horsburgh-Atoll, Atoll im Archipel der Malediven, Indischer Ozean
 Horsburgh Castle, Burg in Schottland
 Horsburgh Island, Insel in der Gruppe der Kokosinseln, Australien
 Horsburgh Lighthouse, Leuchtturm auf der Insel Pedra Branca, Singapur
 Horsburgh Point, Landspitze von Montague Island im Archipel der Südlichen Sandwichinseln

Horsburgh ist der Familienname von:
 Ellice Horsburgh (1870–1935), schottischer Mathematiker und Ingenieur
 Gavin Horsburgh (* 1997), britischer Ruderer
 James Horsburgh (1762–1832), schottischer Hydrograph
 Mavis Horsburgh (1910–unbekannt), australische Badmintonspielerin